Naples (Florida)
Naples (Illinois)
Naples (New York)
Naples (South Dakota)
Naples (Texas)
Naples (Utah)